Jonathan Goldstein (acteur)
Jonathan Goldstein (componist)
Jonathan Goldstein (regisseur)
Jonathan Goldstein (schrijver)